Classic rock – formato radiofonico
 Classic Rock – rivista musicale
 Classic Rock – album in studio della London Symphony Orchestra del 1978